Le mot neutralisme prend un sens différent selon les disciplines :

Sciences et techniques 
 En biologie de l'évolution, le neutralisme est une théorie fondamentale d'évolution moléculaire.
 En écologie, la relation de neutralisme entre des espèces est le fait de cohabiter sur un même territoire sans exercer d'influence entre elles. C'est par exemple le cas de la musaraigne et du cerf dans une forêt.
 En parasitologie, le neutralisme est une relation entre un parasite et un hôte indépendants et qui n'ont aucune influence l'un envers l'autre.

Culture et société 
 En géopolitique, le terme neutralisme ou l'adjectif neutraliste peuvent désigner la neutralité.

en:Biological interaction#Neutralism
sv:Neutralism